Сергей Юрьевич Дементьев (6 мая 1960) — советский и российский футболист, защитник. Сыграл более 450 матчей за ижевский «Зенит».

Биография 
Воспитанник группы подготовки футболистов ижевского «Зенита». Во взрослом футболе дебютировал в составе своего клуба в 1977 году во второй лиге СССР. После трёх сезонов в ижевском клубе, весной 1980 года перешёл в куйбышевские «Крылья Советов» и сыграл 7 матчей в первой лиге. Летом того же года вернулся в Ижевск, где выступал до конца карьеры, в советских первенствах играл во второй лиге, а после распада СССР провёл два сезона в первой лиге России. Всего за 17 сезонов в составе «Зенита» сыграл 461 матч и забил 20 голов в первенствах СССР и России.

После окончания игровой карьеры более 20 лет работал детским тренером в СДЮСШОР г. Ижевска. Награждён званием «Заслуженный тренер Удмуртской Республики».

Окончил УдГУ (1981).

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Выпускники Удмуртского государственного университета‎